Die Eerste Divisie 1992/93 war die 37. Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 15. August 1992 und endete am 16. Mai 1993.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Damit bestritt jedes Team 34 Saisonspiele. Der Meister stieg direkt in die Eredivisie auf. Neben den vier Staffelsiegern spielten auch der 16. und 17. der Eredivisie um zwei Startplätze für die folgende Spielzeit in der höchsten Spielklasse.

Die sechs Mannschaften spielten in zwei Gruppen zu je drei Teams. Die beiden Gruppensieger stiegen in der Eredivisie auf, bzw. blieben dort.

Die vier Staffeln bestanden aus den Spieltagen 1–8, 9–16, 17–24 und 25–32. War eine Mannschaft zweimal Staffelsieger ging dieser an den Zweitplatzierten. War auch der schon qualifiziert, ging der Platz an den besten nicht qualifizierten Verein.

Vereine 
Teilnehmer waren die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 8, 9 und 12 bis 19 der letzten Saison. Dazu kamen die Absteiger VVV-Venlo, BV De Graafschap und FC Den Haag aus der Eredivisie. Der FC Wageningen war aufgelöst worden und VCV Zeeland hatte sich in den Amateurbereich zurückgezogen. Der FC Den Haag wurde umbenannt in ADO Den Haag.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Play-offs 
Die vier Staffelsieger, sowie der 16. und 17. der Eredivisie spielten um zwei Startplätze für die folgende Saison in der Eredivisie. Die Spiele fanden zwischen dem 27. Mai und 16. Juni 1993 statt.
 Gruppe A

 Gruppe B

Weblinks 
 Eerste Divisie Champions auf RSSSF
 Voetbalarchieven.nl

Einzelnachweise 

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 1992/93